DePauw steht für:
 DePauw University, US-amerikanische Privatuniversität

De Pauw oder Depauw ist der Familienname folgender Personen:
 Ayrton De Pauw (* 1998), belgischer Radsportler
 Henri De Pauw (1911–?), belgischer Wasserballspieler
 Josse De Pauw (* 1952), belgischer Schauspieler, Autor und Regisseur
 Moreno De Pauw (* 1991), belgischer Radrennfahrer
 Nill De Pauw (* 1990), kongolesisch-belgischer Fußballspieler
 Noël De Pauw (1942–2015), belgischer Radrennfahrer
 René De Pauw (1887–1946), belgischer Maler, Zeichner, Karikaturist und Illustrator
 Ulysse de Pauw (* 2001), belgischer Automobilrennfahrer 
 Valère Depauw (1912–1994), belgischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Pauw
 Pau
 Pfau